I Campionati europei di triathlon del 2000 si sono tenuti a Stein, Paesi Bassi in data 8 luglio 2000..

Nella gara maschile ha vinto il britannico Andrew Johns, mentre in quella femminile la belga Kathleen Smet.

La gara junior ha visto trionfare il tedesco Steffen Justus e la britannica Jodie Swallow.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2000
Triathlon ai Giochi olimpici
Sydney 2000
Gara maschile
Gara femminile

Campionati europei di triathlon
Triathlon nel 2000
Competizioni sportive a Stein (Paesi Bassi)